Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Мардија Фиша резултатом 6-0, 6-3.

Носиоци

  'Роџер Федерер (победник)
  Рајнер Шитлер (полуфинале)  Јиржи Новак (полуфинале)  Мартин Веркерк (прво коло)''

<li> Марат Сафин (прво коло)
<li> Марди Фиш (финалиста)
<li> Андреј Павел (прво коло)
<li> Фелисијано Лопез (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2004.